Leubner ist der Name von:

 Heinz Leubner (1921–?), deutscher Maschinenschlosser und Volkskammerabgeordneter 
 Johann Christian Leubner (fl. 17. Jahrhundert), deutscher Maler
 Martin Leubner (* 1961), deutscher Fachdidaktiker